Expedit steht für:

 Expedit oder Expeditus († 303), römischer Legionär und Heiliger
 in Österreich die Versandabteilung eines Unternehmens oder einer Institution, siehe Warenausgang

Siehe auch:
 Non expedit